Cohenella är ett släkte av plattmaskar. Cohenella ingår i familjen Rhynchokarlingiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Virvelmaskar
Cohenella